Buzancy (Aisne)
 Buzancy (Ardennes)